La  du Tour de France 2006 s'est déroulée le 22 juillet sur une distance de  entre Le Creusot et Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Il s'agissait du second contre-la-montre individuel de cette édition.

Récit 
Cette étape était primordiale pour l'attribution de la victoire sur ce Tour de France 2006. En effet, au matin de cette étape, les 3 premiers du classement général (Óscar Pereiro, Carlos Sastre et Floyd Landis) se tenaient en 30 secondes.

Durant cette étape remportée par Serhiy Honchar qui signe ainsi sa seconde victoire d'étape sur le Tour, Floyd Landis a repris les 30 secondes qu'il avait de retard sur Óscar Pereiro, lui permettant ainsi de récupérer le maillot jaune de leader.

Le grand perdant du jour est Carlos Sastre qui doit laisser sa place sur le podium à Andreas Klöden.

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Chronos intermédiaires 

 intermédiaire à Montchanin le-haut ()

 intermédiaire à Montcenis ()

 intermédiaire à Villa-Sirot ()

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
  L'étape sur cyclingnews.com

Étape du Tour de France 2006
2006-19
2006-19

en:2006 Tour de France, Stage 12 to Stage 20#Stage 19